Crispin ist ein männlicher Vorname und ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist lateinischen Ursprungs und leitet sich ab vom römischen Namen Crispinus. Dieser ist ein römisches Cognomen, abgeleitet vom lateinischen Adjektiv ‚crispus‘ = kraus, gekräuselt, wellenförmig. Der Name bedeutet also ‚der Kraushaarige‘. Als Bedeutungen gelten auch ‚lockig‘ sowie ‚heiter‘ und ‚unbeschwert‘. Er steht heute zumeist im Bezug zu den christlichen Märtyrern und Heiligen Crispinus und Crispinianus.

Verbreitung 
Crispin ist als Familienname bekannt und als männlicher Vorname wenig verbreitet.

Varianten 
 
 
 
 
 
 
 
  (Krispin)

Namenstag 
Als Namenstag wird der 25. Oktober gefeiert. Der 25. Oktober gilt als Todestag der christlichen Heiligen und Märtyrer Crispinus und Crispinianus.

Namensträger

Vorname 
 Crispin Bertiz Beltran (1933–2008), philippinischer Politiker
 Crispin Bonham-Carter (* 1969), britischer Schauspieler
 Crispin van den Broeck (1523–1591), flämischer Maler, Kupferstecher und Architekt
 Crispin Freeman (* 1972), US-amerikanischer Synchronsprecher
 Crispin Glover (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler
 Crispin Grey-Johnson (* 1946), gambischer Politiker
 Crispin Klugmichel (1584–1638), deutscher Philosoph
 Crispin Lipscomb (* 1979), kanadischer Snowboarder
 Crispin de Passe der Ältere (auch Crispijn van de Passe; 1564–1637), flämisch-niederländischer Zeichner, Kupferstecher, Drucker und Verleger
 Crispin de Passe der Jüngere (auch Crispyn II; 1593–1670), niederländischer Zeichner und Kupferstecher
 Crispin Wright (* 1942), britischer Philosoph

Familienname 
 Ann C. Crispin (1950–2013), US-amerikanische Autorin
 Edmund Crispin (1921–1978), englischer Schriftsteller, Herausgeber und Komponist
 Johann Crispin († 1442), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Mark Crispin (1956–2012), US-amerikanischer Softwareentwickler
 Nelson Crispín (* 1992), kolumbianischer Schwimmer
 Robert Crispin († 1073), normannischer Reiterführer

Siehe auch 
 Crispian, männlicher Vorname
 Crispinus (Begriffsklärung) 
 St.-Crispins-Tag-Rede, Ansprache aus dem Drama Heinrich V. von William Shakespeare

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Englischer Personenname